Чемпіонат України 2003 року з регбі-15.

Формат тринадцятого чемпіонату практично не відрізнявся від попереднього. Його учасниками стали 8 українських та 2 молдавських клуби.

Перший етап 
На першому етапі (з 22 березня до 12 червня) учасників розділили на дві підгрупи за результатами попередньої першості.

Однак через те, що столична «Академія ВПС» та тираспольський «Олімп» знялися з фінансових причин, команд у групах залишилося по чотири.

На першому етапі команди утворили дві підгрупи А і Б.

Другий етап 
За результатами першого етапу по три найсильніші клуби з обох груп розіграли восени підсумкові 1-6 місця чемпіонату. 

При цьому результати очних зустрічей команд на попередньому етапі враховувались, відтак вони провели лише по дві гри з трійкою опонентів із другої групи першого етапу.

Аутсайдери першого етапу, визначили між собою володаря 7-го місця.

Бомбардири

Див. також 
Чемпіонат України з регбі

Джерела 
 Дацько Т. Довідник з регбі (започаткування гри в світі, в Російській та Австро-Угорській імперіях, в СРСР та Україні). — Львів, 2014. — С. 286—287.